

Geografia 
Antartide
Isola di June – isola al largo della Terra di Graham
Canada
June – centro abitato della contea di Lacombe nell'Alberta
Stati Uniti d'America
June – comunità non incorporata della contea di Newton nel Missouri

Musica 
June – gruppo musicale polacco
June of 44 – gruppo musicale statunitense
June 1, 1974 – album dal vivo registrato al Rainbow Theatre e attribuito a Kevin Ayers, John Cale, Brian Eno e Nico
Of June – EP del progetto musicale Owl City del 2007

Onomastica 
June – nome proprio di persona inglese femminile

Personaggi immaginari 
June del Camaleonte – personaggio della serie manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Persone 
June – cantante coreana
Ray June – direttore della fotografia statunitense